Anthony Carr (helderziende), helderziende uit Canada
Anthony J. Carr, Brits verpleger en geestelijke

Ook
Tony Carr: een Brits studiomuzikant